Мидлсбро:

География 

 Мидлсбро — город в Англии
 Мидлсбро — унитарная единица в Англии
 Мидлсборо — город в США, Кентукки

Спорт 

 «Мидлсбро» — профессиональный футбольный клуб в Англии